Axel Eriksson kan syfta på:
 Axel Eriksson (Bielke) (född ca 1500, död 1559), svensk riddare, riksråd och häradshövding
 Axel Wilhelm Eriksson (1846–1901), svensk affärsman, upptäcktsresande och ornitolog
 Axel Eriksson (konstnär) (1878–1924), svensk-sydvästafrikansk målare, tecknare och illustratör.
 Axel Eriksson (1888–1961), svensk arkitekt och uppfinnare
 Axel Eriksson (1923–2010), svensk konstnär